Ethnologisches Museum steht für:

 Ethnologisches Museum, Museum mit materiellen Zeugnisse verschiedener Kulturen
 Ethnologisches Museum (Berlin) im Humboldt Forum, Berlin
 Ethnologisches Museum Chittagong, Bangladesh
 Ethnologisches Museum von Vietnam in Hanoi, Vietnam
 Nationalmuseum für Ethnologie in Suita, Japan

Siehe auch:

 Musée d’ethnographie de Genève in Genf, Schweiz
 Musée d’ethnographie de Neuchâtel, Schweiz
 Ethnografisches Museum Transbaikaliens bei Ulan-Ude, Russland
 Liste von Museen für Völkerkunde